Сангар — посёлок городского типа в Якутии.
 Сангар — село в Лакском районе Дагестана
 Сангар — государство на острове Сумбава (Индонезия)
  — район в округе Бима, Индонезия.
 Сангар — швейное предприятие в Эстонии.

См. также 
 Сангарский пролив